Lipscomb kan syfta på:

 Mance Lipscomb (1895–1976), amerikansk musiker
 Suzannah Lipscomb (född 1978), brittisk historiker
 William Lipscomb (1919–2011), amerikansk kemist
 Lipscomb, Alabama
 Lipscomb, Texas

Se även 
 Lipscomb County